Avtona är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Aragatsotn, i den västra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Avtona ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Avtona är huvudsakligen kuperad, men österut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Gora Agravakar,  meter över havet,  kilometer nordost om Avtona. Närmaste större samhälle är Talin,  kilometer väster om Avtona. 

Trakten runt Avtona består i huvudsak av gräsmarker. Runt Avtona är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aragatsotn